Нуада́н-ле-Ферру́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70387.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 37 км севернее Безансона, в 17 км к западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 624 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 405 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 330 были экономически активными, 75 — неактивными (показатель активности — 81,5 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 330 активных жителей работали 308 человек (169 мужчин и 139 женщин), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 75 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона